

Classifica

Risultati

Classifica marcatori
6 reti
 Gigi Riva

5 reti

 Sandro Mazzola

 Constantin Frățilă

 Fritz Künzli

4 reti
 Rolf Blättler

3 reti

 Angelo Domenghini
 Mircea Dridea
 Emil Dumitriu

 Karl Odermatt
 René-Pierre Quentin

2 reti
 Nicolae Dobrin
 Ion Ionescu
 Mircea Lucescu

1 rete

 Melis Asprou
 Pamboullis Papadopoulos
 Kostakis Pierides
 Mario Bertini

 Virginio De Paoli
 Giacinto Facchetti
 Florea Martinovici
 Richard Dürr

1 autorete
 Kostas Panayiotou (pro )

Collegamenti esterni 
 
 

 
 1968